L'hôtel Tubeuf est le nom donné à plusieurs hôtels particuliers, notamment
L'hôtel Tubeuf situé rue des Petits-Champs dans le  de Paris et désormais intégré aux bâtiments du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France ;
L'hôtel Tubeuf situé au 16, rue Vivienne dans le  de Paris, également appelé hôtel Colbert de Torcy.